Il singolare del China Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Ágnes Szávay era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Anabel Medina Garrigues.

Jelena Janković ha battuto in finale 6–3, 6–2, Svetlana Kuznecova.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jelena Janković  (campionessa)
  Ana Ivanović (quarti)
  Dinara Safina (ritirata)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Vera Zvonarëva  (semifinali)

  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Daniela Hantuchová  (quarti)
  Anna Čakvetadze (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2008